

Presentación previa 
Thomas Fabbiano fue el campeón defensor, pero cayó derrotado en la final ante Yevgueni Donskoi.

Yevgueni Donskoi derrotó en la final a Thomas Fabbiano.

Cabezas de serie 

 ' Yevgueni Donskoi (Campeón)
  Yūichi Sugita (Segunda ronda)
  Lee Duck-hee (Primera ronda)
  Luca Vanni (Cuartos de final)

<ol start=5>
  Blaž Kavčič ''(Segunda ronda)
  Maximilian Marterer ''(Segunda ronda)
  Thomas Fabbiano ''(Finalista)
  Uladzimir Ignatik ''(Semifinales)

Cuadro

Cuadro final

Cuadro superior

Cuadro inferior

Referencias 
 Cuadro principal
 Cuadro clasificatorio

Challenger de Zhuhai 2017